Mistrovství světa v malém fotbalu FIF7 2019 bylo 2. ročníkem MS v malém fotbalu FIF7 a konalo se v italském hlavním městě Řím v období od 24. do 28. září 2019. Účastnilo se ho 12 týmů, které byly rozděleny do 3 skupin po 4 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze dva nejlepší celky a nejlepší celky na třetích místech. Vyřazovací fáze zahrnovala 8 zápasů. Nováčkem turnaje byly týmy Etiopie, Ekvádor, Kolumbie a Bulharska. Ve finále zvítězili reprezentanti Ruska, kteří porazili výběr Mexika 6:1.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Heaven Sporting Club (Řím).

Skupinová fáze 

Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Skupinová fáze

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}
Egypt se nezúčastnil. Všechny plánované zápasy byly kontumovány ve prospěch soupeřů.

Žebříček týmů na třetích místech

Vyřazovací fáze

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Reference 

2019
Malá kopaná v roce 2019
Fotbal v Itálii v roce 2019
Malá kopaná v Itálii
Sportovní události v Římě